Пантелеј може значити:

Основно значење:
 Пантелеј (име) — облик мушког имена Пантелија или Пантелејмон, грчког порекла

Остала значења – топоними:
 Пантелеј (Ниш) — градска четврт града Ниша, данас градска општина, Србија
 Градска општина Пантелеј — градска општина града Ниша, Србија
 Пантелеј (Кочани) — село у општини Кочани, Северна Македонија